

Persone
 Fabrizio Catanese (1950) – matematico italiano
 P. W. Catanese (1961) – scrittore statunitense
 Tarcisio Catanese (1967-2017) – allenatore di calcio e calciatore italiano

Altro
 Catanese – abitante di Catania o aggettivo relativo a Catania
 Catanese Nero – varietà di vino rosso siciliano
 Cucina catanese – cucina tipica della città di Catania
 Dialetto catanese – dialetto orientale della lingua siciliana parlato a Catania
 Unione Sportiva Catanese – società polisportiva italiana di Catania